Zook House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Zook House (Exton, Pennsylvania), NRHP-ID 76001625
 Zook House (W. Whiteland, Pennsylvania), NRHP-ID 00000844